A competição de florete individual masculino da esgrima nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 foi disputada em 7 de agosto na Arena Carioca 3. O italiano Daniele Garozzo foi o campeão, derrotando na final o americano Alexander Massialas.

Calendário

Medalhistas

Resultados

Fase final
{{Round4-with third
|RD1 = Semifinais
|RD2 = Final
|Consol = Terceiro lugar
|team-width=200
|score-width=30

||{{flagIOCathlete|Daniele Garozzo|ITA|Verão de 2016}}|15||8
|||9|
|RD2-score02=15

|RD2-team03={{flagIOCathlete|Cheung Ka Long|HKG|Verão de 2016}}
|RD2-score03=15
|RD2-team04=
|RD2-score04=8

|RD2-team05={{flagIOCathlete|Daniele Garozzo|ITA|Verão de 2016}}
|RD2-score05=15
|RD2-team06=
|RD2-score06=8

|RD2-team07=
|RD2-score07=8
|RD2-team08={{nowrap|{{flagIOCathlete|Alaaeldin Abouelkassem|EGY|Verão de 2016}}}}
|RD2-score08=15

|RD3-team01={{flagIOCathlete|Guilherme Toldo|BRA|Verão de 2016}}
|RD3-score01=15
|RD3-team02=
|RD3-score02=10

|RD3-team03={{flagIOCathlete|Daniele Garozzo|ITA|Verão de 2016}}
|RD3-score03=15
|RD3-team04=
|RD3-score04=13

|RD4-team01=
|RD4-score01=8
|RD4-team02=

Seção 2
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
|RD1=Primeira fase
|RD2=Segunda fase
|RD3=Oitavas de final
|RD4=Quartas de final

|team-width=175
|score-width=20

|RD2-team01={{flagIOCathlete|James Davis|GBR|Verão de 2016}}
|RD2-score01=15
|RD2-team02=
|RD2-score02=7

|RD2-team03=
|RD2-score03=10
|RD2-team04={{flagIOCathlete|Timur Safin|RUS|Verão de 2016}}
|RD2-score04=15

|RD2-team05={{flagIOCathlete|Chen Haiwei|CHN|Verão de 2016}}
|RD2-score05=15
|RD2-team06=
|RD2-score06=9

|RD2-team07=
|RD2-score07=14
|RD2-team08={{flagIOCathlete|Ma Jianfei|CHN|Verão de 2016}}
|RD2-score08=15

|RD3-team01=
|RD3-score01=13
|RD3-team02={{flagIOCathlete|Timur Safin|RUS|Verão de 2016}}
|RD3-score02=15

|RD3-team03={{flagIOCathlete|Chen Haiwei|CHN|Verão de 2016}}
|RD3-score03=15
|RD3-team04=
|RD3-score04=12

|RD4-team01=

Chave inferior
Seção 3
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
|RD1=Primeira fase
|RD2=Segunda fase
|RD3=Oitavas de final
|RD4=Quartas de final

|team-width=175
|score-width=20

|RD1-team03=
|RD1-score03=7
|RD1-team04={{nowrap|{{flagIOCathlete|Maximilien van Haaster|CAN|Verão de 2016}}}}
|RD1-score04=15

|RD2-team01={{flagIOCathlete|Gerek Meinhardt|USA|Verão de 2016}}
|RD2-score01=15
|RD2-team02=
|RD2-score02=4

|RD2-team03=
|RD2-score03=9
|RD2-team04={{flagIOCathlete|Erwann Le Péchoux|FRA|Verão de 2016}}
|RD2-score04=15

|RD2-team05=
|RD2-score05=14
|RD2-team06={{flagIOCathlete|Andrea Cassarà|ITA|Verão de 2016}}
|RD2-score06=15

|RD2-team07=
|RD2-score07=4
|RD2-team08={{flagIOCathlete|Richard Kruse|GBR|Verão de 2016}}
|RD2-score08=15

|RD3-team01={{flagIOCathlete|Gerek Meinhardt|USA|Verão de 2016}}
|RD3-score01=15
|RD3-team02=
|RD3-score02=14

|RD3-team03=
|RD3-score03=12
|RD3-team04={{flagIOCathlete|Richard Kruse|GBR|Verão de 2016}}
|RD3-score04=15

|RD4-team01=
|RD4-score01=13
|RD4-team02=

Seção 4
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
|RD1=Primeira fase
|RD2=Segunda fase
|RD3=Oitavas de final
|RD4=Quartas de final

|team-width=175
|score-width=20

|RD1-team13={{flagIOCathlete|Mohamed Essam|EGY|Verão de 2016}}
|RD1-score13=15
|RD1-team14=
|RD1-score14=8

|RD2-team01={{flagIOCathlete|Giorgio Avola|ITA|Verão de 2016}}
|RD2-score01=15
|RD2-team02=
|RD2-score02=5

|RD2-team03=
|RD2-score03=13
|RD2-team04={{flagIOCathlete|Peter Joppich|GER|Verão de 2016}}
|RD2-score04=15

|RD2-team05=
|RD2-score05=13
|RD2-team06={{flagIOCathlete|Artur Akhmatkhuzin|RUS|Verão de 2016}}
|RD2-score06=15

|RD2-team07=
|RD2-score07=7
|RD2-team08={{flagIOCathlete|Alexander Massialas|USA|Verão de 2016}}
|RD2-score08=15

|RD3-team01={{flagIOCathlete|Giorgio Avola|ITA|Verão de 2016}}
|RD3-score01=15
|RD3-team02=
|RD3-score02=13

|RD3-team03=
|RD3-score03=9
|RD3-team04={{flagIOCathlete|Alexander Massialas|USA|Verão de 2016}}
|RD3-score04=15

|RD4-team01=
|RD4-score01=14
|RD4-team02=

Florete individual masculino